Il singolare del torneo di tennis Mexico City Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fernando Roese che ha battuto in finale Francisco Maciel 7-6, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Chuck Adams (primo turno)
 Pablo Arraya (secondo turno)
 Danilo Marcelino (secondo turno)
 Gabriel Markus (quarti di finale)

 Jimmy Brown (semifinali)
 José Daher (primo turno)
 Martin Wostenholme (secondo turno)
 Fernando Roese (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mexico City Challenger 1991